Cruzador República pode referir-se a:
NRP República (ex Rainha D. Amélia), um cruzador da Armada Portuguesa;
NRP República (ex HMS Gladiolus), um cruzador da Armada Portuguesa;
República (cruzador), um cruzador da Marinha de Guerra do Brasil.

Desambiguação